Die Saison 1935/36 war die 14. Austragung der österreichischen Eishockey-Meisterschaft, die vom ÖEHV organisiert wurde. Die Staatsmeisterschaft gewann der EK Engelmann Wien, nachdem der Provinzmeister Klagenfurter Athletiksport-Club nicht zu den Finalspielen angetreten war. Der EK Engelmann hatte sich als Wiener Meister für das Finale qualifiziert. Die Saison war durch viele Spielausfälle aufgrund warmer Witterungsbedingungen geprägt, so dass die Ergebnistabellen unvollständig sind. Alle ausgefallenen Spiele der verschiedenen Klasse wurden mit 0:0 Toren und 0:0 Punkten gewertet.

Staatsmeisterschaft 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = NiederlagenErläuterungen:

Wiener Meisterschaft

Liga

1. Klasse 

Erläuterungen: ,

2. Klasse

Provinz-Meisterschaft

1. Klasse

2. Klasse 

In beiden Gruppen der 2. Klasse wurden aufgrund der Witterungsbedingungen nur vereinzelt Spiele ausgetragen, so dass es zu keiner Wertung dieser Spielklasse kam.

Meisterkader des EKE

Weblinks 

 Österreichische Nationalbibliothek, Endstand der Verbandskonkurrenzen 1935/36 in Der Eishockeysport vom 14. März 1936, S. 7

Einzelnachweise 

1935
Eishockeysaison 1935/36